NEC PC-8800 (неформальное название — PC-88) — семейство восьмибитных компьютеров компании NEC на базе Z80-совместимого процессора. Компьютеры семейства являлись одними из самых популярных в Японии благодаря сбалансированному соотношению «цена-характеристики». Начиная с модели mkII SR компьютеры поставлялись также в США, но там большой популярности им получить не удалось.

Первые модели семейства позиционировались как бизнес-решения, но после выхода в 1982 году PC-9801 компьютер стал продвигаться как устройство для хобби и игр. Модель PC-8801 mk IISR, серьёзно улучшенная в плане графики и звука, окончательно закрепила это направление. Упадок семейства начался в 1987 году, когда вычислительных мощностей для игр стало не хватать. Игроки стали переходить на более мощные PC-98 и Sharp X68000.

Список моделей 

Видеорежимы:
 N-мод: «PC-8000»-совместимый графический режим
 V1-мод: 640x200 8 цветов, 640х400 2 цвета
 V2-мод: 640х200 8 из 512 цветов, 640х400 2 из 512 цветов
 V3-мод: 640х200: 65536 цвета, 640х400: 256 из 65536 цветов, 320х200: 65536 цветов, 320х400: 64 из 65536 цветов.

Периферийные устройства 

Некоторые периферийные устройства от PC-8000 и PC-6000 могут быть подключены и использованы с переадресацией благодаря обратной совместимости.

Факты 
Видеоигровой композитор Юдзо Косиро использовал PC-8801 для написания саундтреков к играм для Mega Drive (например, Streets of Rage), несмотря на наличие более совершенных средств. Саундтрек к играм серии Etryan Odyssey для Nintendo DS также был написан на этом компьютере.

Примечания

Ссылки 
 Техническая информация о PC 88
 Спецификации PC 88
 Компьютер на old-computers.com

История компьютерной техники